Пу́дож (также — Пудога, , , ) — город в России в Республике Карелия, расположенный на юго-востоке республики на реке Водла в 28 км от её устья. Образует Пудожское городское поселение. Административный центр Пудожского района.

Этимология 
Название города Пудога, он же Пудож, предположительно, восходит к карел. puvas «рукав реки, протока».

Распространена также версия, согласно которой название Пудожского погоста происходит от древнерусского слова «пуд». Новгородская республика торговала льном, мёдом, зерновыми культурами и другими товарами пудами, с чем может быть связано изначальное название Никольского погоста — Пудога.

Герб 
Современный герб города утвержден в 2016 году и основан на историческом гербе города Пудожа 1788 года.
Описание герба: «В зеленом поле - три сложенных вместе и показанных в левую перевязь золотых пучка льна. Щит увенчан муниципальной башенной короной установленного образца. Девиз «Особливой доброты» начертан черными литерами на серебряной ленте.»

Физико-географическая характеристика

Расположение и рельеф 
Город расположен на правом, возвышенном берегу реки Водла, примерно в 25 км от впадения её в Онежское озеро.

Расстояние до столицы республики Петрозаводска — 352 км.

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — 2,9 °C
 Относительная влажность воздуха — 79,2 %
 Средняя скорость ветра — 1,9 м/с

История 

Впервые упоминается письменных источниках в 1382 году как селение Пудога. Однако название Пудога встретилось учёным в берестяной грамоте № 131, найденной в 1953 году в Новгороде на Неревском раскопе в слоях 70-х — нач. 80-х годов (предпочтительнее не позднее 70-х) XIV века.

С XV века — Никольский Пудожский погост в составе Заонежских погостов Новгородской земли. С 1478 года в составе Русского государства.

16 мая 1785 года по указу Екатерины II стал уездным городом Олонецкого наместничества. В том же году Пудож посетил олонецкий губернатор Г. Р. Державин. В связи с упразднением Олонецкого наместничества, в 1796 году преобразован в посад и включен в состав Онежского уезда Архангельской губернии, однако в 1799 г. восстановлен в статусе заштатного города и включен в состав Новгородской губернии. В 1801 году вновь вошёл в состав восстановленной Олонецкой губернии. По указу 10(22)октября 1802 подтверждалось восстановление уездного статуса города.

С конца XVIII века в устье реки Водла действовало несколько стекольных заводов, с конца XIX века — лесопильные заводы.

В 1882 году петербургским купцом Д. Н. Лебедевым в устье Водлы был построен крупный лесопильный завод, продукция которого поставлялась в Санкт-Петербург и за границу. После Октябрьской революции завод был национализирован. В 1924 году число работающих на заводе достигало 400 человек. В 1970-х годах завод был модернизирован, ежегодный выпуск пиломатериалов достиг 125 тыс. м³. В 1990-е годы на базе предприятия было создано АО «Пудожский лесозавод».

Город являлся центром возделывания, первичной обработки и торговли льном и льняными изделиями. По инициативе губернатора Григорьева Г. Г. в 1873 году открылось регулярное пароходное сообщение с г. Петрозаводск.

В июле 1885 года, во время посещения Пудожа, в доме купца А. П. Базегского останавливался Великий князь Владимир Александрович.

В 1902 году в Пудоже появилась первая телефонная линия.

25 января 1905 года в Пудоже была организована первая политическая демонстрация. 9 политических ссыльных с жёнами вышли на городские улицы. Они надели траурные повязки, тем самым выразив свой протест против событий 9 января 1905 года в Петербурге («Кровавое воскресенье»).

В 1905 г. в Пудоже была построена часовня во имя Святого Пророка Осии в память чудесного избавления от смерти императорской фамилии при крушении императорского поезда.

Гражданская война 
Советская власть в городе была установлена в середине-конце января 1918. В начале Гражданской войны большевики прилагали усилия к созданию боеспособных частей Красной армии. В 1918 году в Пудоже формированием добровольческих отрядов «красных» занимались члены ВКП(б) Н. Г. Куделин и Ф. М. Перепёлкин. Но крестьяне не желали служить в Красной армии. На этой почве в январе 1919 года в Пудоже произошло восстание (вслед за восстаниями декабря 1918 года в других районах Карелии). Восставших удалось уговорить и отправить в Петрозаводск, где они были включены в состав маршевых рот, направлявшихся на фронт.

В 1918 году большевики развернули кампанию по организации комбедов. В 1919 г. войска белогвардейцев предприняли попытку прорваться к городу. Благодаря крупному крестьянскому восстанию, летом была захвачена территория Заонежья, от которого войска стали продвигаться на юг вдоль побережья озера. Остановить продвижение белых к Пудожу удалось осенью 1919 г. с помощью подоспевшего 9-го стрелкового полка (командир И. Д. Спиридонов) 1-ой стрелковой дивизии 6-ой армии РККА. (см. также: Иностранная военная интервенция на севере России).

СССР 
Обстановка в Пудоже периода НЭПа (1926 год) описана в романе Е. С. Рысса «Шестеро вышли в путь».

В 1920 г. в Пудоже состоялся праздник спорта Всевобуча — были проведены первые в уезде матчи по футболу, баскетболу, соревнования по пятиборью и сокольской гимнастике.

В сентябре 1922 года, после упразднения декретом ВЦИК РСФСР Олонецкой губернии, территория Пудожского уезда была включена в состав Карельской Трудовой Коммуны. В 1923—1940 гг. входил в состав Автономной Карельской ССР (с 1936 — КАССР), до 1927 г. являлся уездным центром. В 1926—1943 годах имел статус села, сохраняя (с 1927) статус районного центра.

26 июня 1939 года постановлением Карельского ЦИК в Пудоже была закрыта каменная церковь и передана под Дом обороны.

В 1940 Пудож был передан в Карело-Финскую ССР, в 1956 году возвращен в состав Карельской АССР. 25 марта 1943 года вновь получил статус города.

В 1956 году на окраине Пудожа был построен новый аэропорт: асфальтовая взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, служебные помещения.

С 1992 года входит в состав республики Карелия.

Население

Национальный состав 
Карелы, русские, вепсы, украинцы, белорусы и другие национальности.

Органы власти 

В Пудоже расположены органы власти Пудожского городского округа и Пудожского района.

Местное самоуправление 
Органом местного самоуправления Пудожского поселения составляют: совет депутатов, глава поселения, который входит в состав совета депутатов и является его председателем, контрольно–счётный орган. Совет состоит из 15 депутатов, избираемых населением на муниципальных выборах по одномандатным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Местная администрация Пудожского городского поселения не образуется, её полномочия исполняет администрация Пудожского района.

Районные 
Совет депутатов и администрация Пудожского района расположены в одном здании на улице Ленина.

Экономика 
В 2014 году Пудож вошёл в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономическим положением. Градообразующим предприятием является ООО «Пудожлеспром».

 Заготовка леса и его перевозка автотранспортом (сплав леса — в прошлом) для Кондопожского и Сегежского ЦБК, а также на экспорт.
 Производство молока и молочной продукции.
 Производство меда и медовой продукции.
 Лесопильное производство.
 Хлебозавод.
 Добыча габбродиабаза (глубокого чёрного цвета).
 Разработка месторождения титано-магниевых руд (проект), гранита (Кашина Гора, известно с XIX в., — серый и розовато-серый гранит использовался при облицовке зданий и набережных Санкт-Петербургa, Москвы).
 Добыча серого гранита и производство щебня из него.
 Рыболовство.

Транспорт

Дороги 
Через город проходит федеральная автодорога  «Вологда — Пудож — Медвежьегорск». От неё на запад, к посёлку Шальский, идёт автодорога , а на восток, на Каргополь, автодорога .

Город входит в международный туристический маршрут «Голубая дорога», связывающий Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию. Конечная точка маршрута.

Железнодорожного сообщения город не имеет. Ближайшая железнодорожная станция — Медвежья Гора в городе Медвежьегорск, который расположен в 197 км на северо-запад.

Общественный транспорт 
В городе действует один автобусный маршрут. Осуществляются местные рейсы по району и междугородние рейсы в Петрозаводск, Санкт-Петербург и Вытегру.

Первый автобусный рейс из Пудожа (на Подпорожье) состоялся в 1936 году.

Воздушное сообщение 
На северо-восточной окраине города находится недействующий аэропорт Пудож.

Рейсы на Петрозаводск с 19 января 1934 года. В 2000-х годах рейсы по местным воздушным линиям из Петрозаводска в Пудож (Кулгала) были прекращены, в 2011 возобновлены из аэропорта Пудож на вертолетах пожарной службы. С 1 апреля 2013 года рейсы вновь отменены. В 2017 году во время подготовки к празднованию 100-летия Карелии председатель государственной комиссии по празднованию Николай Патрушев предложил развивать малую авиацию в республике и привести в порядок недействующие взлетно-посадочные полосы в Пудоже, Сортавале, Костомукше, Кеми и Лоухи. В 2019 году руководство республики объявило, что по программе развития до 2020 года будет модернизирована только ВПП в Сортавале.

Образование 
В городе две средние общеобразовательные школы: № 2 и № 3.

Среднее профессиональное образование предоставляет филиал сегежского Северного колледжа (до 2012 года профессиональное училище № 22). Возможно овладеть профессиями повара, тракториста, сварщика, плотника, автомеханика. В 2018 году министерство образования планировало закрыть филиала.

Дополнительное образование предоставляет Школа искусств (музыкальное отделение, художественно-графическое отделение) и Детско-юношеская спортивная школа (группы по лыжным гонкам, футболу, баскетболу, настольному теннису и по хоккею с шайбой).

Культура 
В городе действует историко-краеведческий музей им. А. Ф. Кораблёва. Музей основан в 1970 году, расположен в историческом здании бывшей земской управы.

 районный культурно-досуговый центр
 центральная районная библиотека
 дом детского творчества

СМИ 
В городе издаются газеты «Пудожский вестник» и «Пудожский Уездъ».

Достопримечательности

Архитектура 
В центральной части Пудожа сохранились кварталы жилой застройки XIX — начала XX веков.

Двухэтажный каменный дом купца А. П. Базегского — памятник архитектуры 1880-х годов. До начала XX века Пудож являлся «деревянным» городом, и особняк Базегских на тот момент был единственным каменным жилым домом.

Церковь Св. Александра Невского (арх. — С. В. Нюхалов, 1903 год).

В Пудожском районе 
Северо-восточнее Пудожа расположен Водлозерский национальный парк. Визи-центр находится в деревне Куганаволок. На территории парка находится Ильинский Водлозерский погост — мужской монастырь Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви. Сохранилась деревянная церковь конца XVIII века.

Западнее, на берегу Онежского озера, находится мыс Бесов Нос, известный петроглифами — наскальными изображеними эпох неолита и бронзы. Там же реконструированное поселение каменного века. Также многочисленные «онежские» петроглифы найдены около 800 близ устья Водлы и на мысах Онежского озера.

Юго-западнее, на берегу Онежского озера, находится Муромский Успенский монастырь — мужской монастырь Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви.

Мемориалы и памятники 
 Памятник В. И. Ленину, российскому революционеру и советскому политическому и государственному деятелю.
 Стела в честь Героя Советского Союза А. Р. Машакова Также его именем названа улица.
 Памятник Ю. И. Падорину, советскому подводнику, политработнику, вице-адмиралу и Герою Советского Союза. Установлен в 2016 году.
 Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики провели демонстрацию в память жертв 9 января в Санкт-Петербурге
 Мемориалы воинам павшим в годы Советско-финской войны (1941—1944) и Афганской войны (1979—1989)

Захоронения

 Могила военкома И. H. Матвеева, погибшего в 1919 году
 Братская могила красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны (1919—1920)
 Могила минёра Климовича В. Н. (1928—1944)
 Могила майора М. П. Ригина, погибшего в 1944 году

Известные жители города 
 Жемойтук Наталья Анатольевна (р. 1963) — композитор и музыкальный педагог.
 Фофанов Борис Павлович (р.1932) — организатор и многолетний директор киностудии документальных фильмов, заслуженный работник культуры РСФСР, отличник кинематографии СССР.
 Магомедова Юлия Анатольевна (р. 1983) — певица, музыкальный педагог, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.
 см. Персоналии: Пудож

Примечания

Литература 
 
 Пименов В. В. Пудож. [Ист.] очерк о городе и районе. Петрозаводск, 1957
 Кораблёв Н. А. Пудож. — Петрозаводск: «Карелия», 1983. — 159 с.: ил. — (Города и районы Карелии)
 Нилов Е. Г. Лагерь № 447: [О Пудожском лагере для немецких военнопленных, 1945—1947 гг.] // Север. — 1995. — № 4-5. — С. 137—145.
 Смирнов В. Н. Пудож далекий и близкий / Ред.: Е. Г. Нилов, А. Г. Костин; Фот. С. Б. Дербенёва. — Б. м.: Изд-во газ. «Диалог», 1994. — 104 с.: ил.
 Костин А. Г. Книга рекордов Пудожа. — Пудож, 2006.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — 464 с.: ил., карт. — С. 449 ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)
 Пудож: Рек. указ. лит. / Гос. публ. б-ка КАССР; Сост. Н. Н. Горбачёва. — Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1969. — 16 с.
 Объекты архитектурного наследия города Пудожа: [каталог]. — Петрозаводск : Респ. центр по гос. охране объектов культур. наследия, 2008. — 22 с.: ил.

Ссылки 
 
 Официальный сайт администрации Пудожского муниципального района
 Органы местного самоуправления
 Краткая информация о городе
 
 
 Каталог «Объекты архитектурного наследия города Пудожа»
 Кораблёв Н. А. Пудожье — древний край за Онежским озером. (исторический очерк)
 Братская могила советских воинов
 Желаев Василий. Географические, статистические и этнографические сведения о городе Пудоже (1854)

 
Районные центры Карелии
Населённые пункты Пудожского района